Il doppio  del Barcelona Ladies Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Lourdes Domínguez Lino e Arantxa Parra Santonja erano le detentrici del titolo ma hanno perso al 1º turno contro Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez.
In finale, Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez hanno battuto in finale Sorana Cîrstea e Andreja Klepač,3–6, 6–2, 10–8.

Teste di serie

 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (campionesse)
 Anna-Lena Grönefeld /  İpek Şenoğlu (primo turno)

 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (quarti) 
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Barcelona Ladies Open 2009